Ето може да се односи на:

 Ето (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Ето (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Самјуел Ето, камерунски фудбалски репрезентативац